Sumatrotritia är ett släkte av kvalster. Sumatrotritia ingår i familjen Euphthiracaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Sumatrotritia